Deseret alfabetet (Deseret: 𐐔𐐯𐑅𐐨𐑉𐐯𐐻 eller 𐐔𐐯𐑆𐐲𐑉𐐯𐐻) var et alternativt alfabet til det engelske sprog, som blev udviklet under Mormonkirkens anden profet, Brigham Youngs vejledning omkring 1854. Youngs havde planlagt at skriftsproget, som skulle være mere fonetisk passende til engelsk, skulle afløse det latinske alfabet. Grunden var, at engelsk var svært at lære at læse, og da der kom mange nye mormoner fra ikke-engelsktalende lande til Utah, ville han sætte skub i deres indlæring af engelsk. Han mente også engelsktalende børn brugte for meget tid på at lære at læse, og han mente det nye skriftsprog ville gøre det nemmere. 
Alfabetet blev aldrig populært, især fordi det var dyrt at omstille til det nye skriftsprog, der kendes kun til 4 bøger, som blev trykt med deseret alfabetet, den ene var Mormons Bog. Udover disse bøger blev der også præget mønter med det nye alfabet.

Alfabetet

Eksterne henvisninger
 Historien om alfabetet 
 Kritisk vurdering af Brigham Youngs engagement i skabelsen af et nyt alfabet 

Alfabeter
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige